Джурасик парк може да се отнася за:

 Джурасик парк — роман от американския писател Майкъл Крайтън.
 Джурасик парк – американски филм от 1993 г. по едноименния роман на Майкъл Крайтън.
 Изгубеният свят: Джурасик парк (Джурасик парк 2) — американски филм от 1997 г. по романа на Майкъл Крайтън Изгубеният свят